Brownie Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brownie Butte (Garfield County, Montana, 838 m)
 Brownie Butte (Garfield County, Montana, 876 m)